36-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 17 по 21 февраля 2010 года в рамках Европейского тура UCI 2010. Победу, второй год подряд, одержал испанский велогонщик Альберто Контадор из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 23 команды: 12 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 6 континентальных команды. Всего на старт соревнования вышли 183 гонщика. До финиша доехали 138 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 724,9 километра. Последний этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2010 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2010 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2010 году
Февраль 2010 года